VESA Digital Flat Panel (DFP) — цифровой интерфейс для плоских панелей, предложенный VESA как продолжение цифрового стандарта Plug-and-Display (P&D).
В отличие от DVI стандарт не был широко распространён из-за ограничения максимального разрешения мониторов SXGA (1280 х 1024).

Примечания

Ссылки 
 DFP is mentioned in ATI’s description of the Xpert LCD

Интерфейсы устройств
Электрические сигнальные коннекторы
Кабельные разъёмы